Raimea (Raimean) bezeichnet:
 einen Ort und Suco im osttimoresischen Verwaltungsamt Zumalai, siehe Raimea
 einen Ort und Aldeia im osttimoresischen Suco Opa, siehe Opa (Lolotoe)
 einen Ort und Suco im osttimoresischen Suco Cairui, siehe Rai-Mea in Cairui
 einen Ort und Aldeia im osttimoresischen Suco Urahou, siehe Raimean in Urahou

Siehe auch:
 Raimean
 Rai Mean